Mafalda (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Campobasso
 Mafalda (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Mafalda (stripverhaal), een argentijnse stripverhaal 
 Mafalda (strip), een stripfiguur uit de gelijknamige boeken 
 Mafalda van Portugal, een Portugese heilige
 Mafalda Maria Elisabeth van Savoye, een Italiaanse prinses